

Geografia

Austria 
 Mitterdorf an der Raab – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz
 Mitterdorf im Mürztal – miejscowość w gminie Sankt Barbara im Mürztal w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag

Niemcy 
 Mitterdorf – dzielnica Rodinga

Zobacz też 
 Mitteldorf
 Mitterndorf